

France 
Lac Vert peut désigner :
 Lac Vert de la vallée Étroite, dans les Hautes-Alpes ;
 Lac Vert, près du col du Tourmalet (Hautes-Pyrénées) ;
 Lacs Verts, dans la vallée de Barèges (Hautes-Pyrénées) ;
 Lac Vert, près de Bagnères-de-Luchon (Hautes-Pyrénées) ;
 Lac Vert ou lac de Soultzeren, de la vallée de Munster, dans le Haut-Rhin ;
 Lac Vert de Passy, en Haute-Savoie ;
 Lac Vert des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 Lac Vert de Catus, dans le Lot.

Suisse 
Lac Vert peut désigner :
 Lac Vert, dans le Val de Morgins.

Canada (Québec) 
Lac Vert peut aussi désigner :
 Lac Vert est un plan d'eau du versant du lac Saint-Jean, dans  Hébertville, dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Lac Vert, sur le territoire de la municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse.

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'hydronyme